Banas bezeichnet:
 Banas (Fluss), linker Nebenfluss des Chambal in Indien
 Banas (Kleiner Rann von Kachchh) (Westlicher Banas), Zufluss des Kleinen Rann von Kachchh in Indien
 Banas (Son), rechter Nebenfluss des Son in Indien

Banas oder Banaś ist der Familienname folgender Personen:
 Antoni Banaś (1873–1936), polnisch-österreichischer Politiker, Bezirksrichter, Gutsbesitzer und Abgeordneter zum Österreichischen Abgeordnetenhaus
 Bolesław Banaś (1912–1991), polnischer Fechter
 Jan Banaś (* 1943), polnischer Fußballspieler
 Jozef Banáš (* 1948), slowakischer Schriftsteller und Politiker
 Bernhard Banas (* 1966), deutscher Biochemiker, Internist und Nephrologe
 Michala Banas (* 1978), neuseeländische Schauspielerin
 Sylwester Banaś (1921–1994), polnischer Autor 
Siehe auch:
 Bannas